Nord poate fi:

 Nord, una dintre cele patru direcții cardinale
 Polul Nord
 Nord, departament în nordul Franței
 Nord-Pas de Calais, una dintre cele 26 regiuni ale Franței
 Regiunea Nord, Burkina Faso
 Nord Conforest, companie de construcții de drumuri și poduri din România

Teritorii de Nord 
 Coreea de Nord
 Olanda de Nord
 Irlanda de Nord
 Teritoriul de Nord
 North Carolina
 Dakota de Nord